Jacopo Mariani (XVII secolo) – ottico italiano
Jacopo Mariani (1982) – calciatore italiano